Goodyear (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Goodyear Tire and Rubber Company, empresa fabricant de pneumàtics fundada el 1898 per Frank Seiberling 
 Charles Goodyear (1800 - 1860, New Haven, Connecticut), inventor del procés de vulcanització del cautxú